Børnehjælpsdagen er en dansk forening og hjælpeorganisation, se Børnehjælpsdagen. 

Herudover kan Børnehjælpsdagen henvise til:

 Børnehjælpsdag 1904 og 1905, en dansk dokumentaroptagelse
 Børnehjælpsdagen 1905, I, en dansk dokumentaroptagelse
 Børnehjælpsdagen 1905, II, en dansk dokumentaroptagelse
 Børnehjælpsdagen 1905, III, en dansk dokumentaroptagelse
 Børnehjælpsdag (film fra 1907), en dansk dokumentaroptagelse
 Børnehjælpsdagen i København, en dansk dokumentaroptagelse fra 1907
 Børnehjælpsdag på Grønland, en dansk dokumentaroptagelse
 Børnehjælpsdagen (film fra 1924), en dansk dokumentaroptagelse
 Børnehjælpsdagen i Aalborg 1935, en dansk dokumentaroptagelse